Ма́мочки — слово, присутствующее в названии нескольких фильмов и телесериалов:

Фильмы 
 Мамочки (фильм, 2001) — российский документальный фильм 2001 года режиссёра Александра Расторгуева
 Большие мамочки: Сын как отец — американский комедийный фильм 2011 года режиссёра Джона Уайтселла
 Ой, мамочки (фильм, 2008, Украина) — украинский драматический фильм 2008 года режиссёра Вячеслава Криштофовича
 Ой, мамочки (фильм, 2008, США) — американский комедийный фильм 2008 года режиссёра Майкла МакКаллерса
 Мамочки (фильм, 2010) — российский комедийный фильм 2010 года режиссёра Дарьи Полторацкой

Телесериалы 
 Ой мамочки — турецкий комедийный телесериал 2001-2002 годов режиссёра Гани Нюжде
 Молодые мамочки 2 — американский документальный телесериал, транслируемый с 2011 года
 Ой, ма-моч-ки! — российско-белорусский мелодраматический телесериал 2012 года режиссёра Ивана Павлова
 Мамочки (телесериал, 2011) — российский комедийный телесериал 2012 года режиссёра Дарьи Полторацкой
 Мамочки (телесериал, 2015) — российский комедийный телесериал 2015 года режиссёров Александра Богданенко, Валерии Ивановской и Дмитрия Дьяченко

См. также 
 Мамочка